Reykjanes steht für:

 Reykjanes (Vestfirðir), Ort in der Region Vestfirðir im Nordwesten Islands
 Reykjanes (Breiðafjörður), Halbinsel im Breiðafjörður südlich der Westfjorde im Westen Islands
 Reykjanesskagi, auch als Reykjanes-Halbinsel oder Suðurnes bezeichnet, eine Halbinsel im Südwesten Islands
 das Reykjanes-Vulkansystem im Südwesten Islands, siehe Gunnuhver

Siehe auch:
 Reykjanesrücken